W Rumunii
 Băcești – gmina w okręgu Vaslui
 Băcești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Drăganu
 Băcești – wieś w okręgu Gorj, w gminie Stejari 
 Băcești – wieś w okręgu Vaslui, w gminie Băcești